Мухиддинов (вариант: Мухитдинов) — фамилия, происходит от арабского имени Мухиддин; имеет женскую форму Мухиддинова.
 Мухиддинов, Сайдали Раджабович (род. 1956) — советский и таджикский историограф, историк, искусствовед, доктор исторических наук (2003), профессор (2010).
 Мухитдинов, Абдулкадыр Мухитдинович (1892—1934) — советский партийный и государственный деятель, председатель СНК Таджикской АССР (1926—1929).
 Мухитдинов, Мамаджан (1927—2002) — узбекский, ранее советский шахматист, деятель советского шахматного движения, историк шахмат; мастер спорта СССР.
 Мухитдинов, Мурат Пирматович — артист, концертмейстер группы труб Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», заслуженный артист России (2010).
 Мухитдинов, Нажмитдин Баукеевич (1940—2005) — советский и казахстанский учёный-юрист, академик Академии социальных наук Казахстана.
 Мухитдинов, Нуритдин Акрамович (1917—2008) — советский партийный деятель.
 Мухитдинова, Халима — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Мухиддин